«Гер»:
 Герр () — обращение «господин» в немецком языке.
 Гер — в иудаизме: мужчина, который принял гиюр называется гер; женщина — гиёрет.
 Гер — гавар провинции Парскаайк Великой Армении.
 Гер, Августус Джон Катберт (1834–1903) – английский писатель.
 Гер, Поль (1927—2016) — французский актёр театра и кино.
 Гер, Эргали Эргалиевич (род. 1954) — русский писатель, прозаик, переводчик, эссеист.

См. также 
 Гёр
 Герр

Примечания